James Kent peut désigner :
  (1700-1776), un compositeur anglais ;
 James Kent (1763-1847), un juriste américain ;
 James Tyler Kent (1849-1916), homéopathe américain ;
 James Kent (1962-), un réalisateur britannique ;
 James Kent (1993-), un musicien connu sous le nom de Perturbator.